Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saussay – Eure-et-Loir
 Saussay – Senna Marittima